Рометти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рометти, Вирджиния (род. 1957) — американский руководитель высшего звена, бизнес-леди.
 Рометти, Никола (1896—1975) — французский шахматист итальянского происхождения.